Ли́дия Си́дорова: Сидорова, Лидия Дмитриевна (1926—2018) — советский и российский терапевт, академик РАМН и РАН.
 Сидорова, Лидия Ивановна (род. 1938) — Герой Социалистического Труда.